Warnemünde bezeichnet:
 Warnemünde, Ortsteil der Stadt Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Warnemünde (Schiff), DDR-Fährschiff von 1963

Warnemünde ist Familienname folgender Personen:
 Ludwig Warnemünde (1916–2002), deutscher Leichtathlet
 Wolfgang Warnemünde (* 1953), deutscher Leichtathlet